

Biografia
Dopo aver frequentato il Liceo ginnasio Romagnosi, si è laureato in giurisprudenza nel 1960 all'Università di Parma. Iniziò a collaborare fin da giovanissimo al Resto del Carlino (scrisse il suo primo articolo nel 1952) e venne assunto subito dopo la laurea. Durante la direzione di Giovanni Spadolini gli vennero affidati vari incarichi, tra cui quello di inviato per seguire il campionato di calcio della serie A.

Nel 1977 è passato alla Gazzetta di Parma e nel 1980, quando l’editrice ha acquistato TV Parma, è stato incaricato di organizzare il telegiornale e dirigere i servizi giornalistici. Tornato alla Gazzetta come capocronista, è diventato poi caporedattore, vicedirettore e condirettore. Nel 1993 è entrato nel Rotary Club di Parma, rimanendovi fino al 2015. 

Nel 1998 diventò direttore della rivista Aurea Parma (fondata da Glauco Lombardi nel 1912), carica che ha tenuto fino al 2015. Andato in pensione, ha continuato a collaborare con la Gazzetta di Parma nel settore delle arti figurative, seguendo le mostre italiane più importanti e scrivendo articoli sulla storia locale. È stato consulente del Museo Amedeo Bocchi dal 2012 al 2017, socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi e membro del comitato scientifico dell'editrice Monte Università Parma (MUP).

Gli è stata conferita l'onorificienza di cavaliere dell’Ordine di San Lodovico. Dal 1999 al 2004 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione del Museo Bodoniano e dal 1999 al 2012 è stato membro della Commissione toponomastica del Comune di Parma. 

Ha regalato oltre millecinquecento libri d'arte alla Biblioteca Palatina di Parma.

Pubblicazioni
Alcuni libri di Pier Paolo Mendogni:
 Sant’Antonio abate, uno scrigno rococò, ed. Luigi Battei, 1979
 I teatini a Parma, Artegrafica Silva, 1987
 Il Correggio a Parma, ed. Ugo Guanda, 1989
 Il castello di Torrechiara. Storia, architettura, dipinti (con Gianni Capelli), Public promo Service, 1994
 Il Correggio e il Monastero di San Paolo, PPS Editrice, 1996
 Il Duomo di Parma (foto di Franco Furoncoli), PPS Editrice, 1998
 Il convento di San Cristoforo a Parma (con Paolo Rossi), PPS Editrice, 1999 
 Santa Maria della Steccata: una chiesa Costantiniana, 1999
 Torrechiara: il Castello e la Badia Benedettina, PPS Editrice, 2002
 Il Medioevo a Parma: chiese e castelli, 2003
 Guida alle chiese di Parma, 2004 
 Il Battistero di Parma: arte, storia, iconografia, 2005 
 Parma. Nuova guida artistica, Silva editore, 2005
 San Quintino: chiesa e monastero, 2006
 Antonio Allegri il Correggio, 2008
 Lucio Brugliera, ed. Il palazzo, Parma, 2012
 Arte a Parma nel Novecento fra cronaca e storia, MUP Editore, 2018
 I salami dell'Antelami, i cieli del Correggio, Diabasis, 2018
 Alta Val Parma. Bellezza e magia, Diabasis, 2021

Note

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale